94-я стрелковая дивизия (94-я сд) — воинское соединение Красной армии Вооружённых сил СССР до и во время в Великой Отечественной войны.

История 
94-я стрелковая дивизия была сформирована в 1932 г. в Сибирском военном округе. Управление располагалось в Красноярске. 280-й сп в Красноярске, 281-й сп в Ачинске, 282-й сп в Канске.

Летом 1939-го дивизия была переведена в Забайкальский ВО.

Периоды вхождения в состав Действующей армии 
 9 августа 1945 года — 3 сентября 1945 года

Награды 
 20 сентября 1945 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях против японских войск на Дальнем Востоке при прорыве Маньчжуро-Джалайнурского и Халун-Аршанского укреплённых районов, форсирование горного хребта Большой Хинган, овладении городами Чаньчунь, Мукден, Цицикар, Жэхэ, Дайрен, Порт-Артур и проявленные при этом доблесть и мужество.

Полное название 
94-я стрелковая Краснознаменная дивизия

Подчинение

Командование 
 Командиры
 Балакирев, Алексей Федорович (20.10.1933 — .12.1934);
…
 Березин, Александр Дмитриевич (07.04.1938 — 19.08.1939);
…
 Самонов, Никанор Иванович (16.11.1940 — 29.04.1943);
 Замахаев, Иван Васильевич (30.04.1942 — 03.09.1945);
…
 Майоров, Константин Фёдорович (07.01.1946 — 28.01.1946);
 Кушнаренко, Владислав Николаевич (.01.1946 — .01.1947)

Начальники штаба
 …
 Аргунов, Николай Емельянович ноябрь 1933 — октябрь 1936
 …

Состав 
На 1932 г.:
 управление дивизии
 280-й стрелковый полк
 281-й стрелковый полк
 282-й стрелковый полк
 94-й артиллерийский полк

На 22 .06.1941 г.:
 управление дивизии
 9-й стрелковый полк
 64-й стрелковый полк
 152-й стрелковый полк
 97-й артиллерийский полк
 158-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 491-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 83-я отдельный разведывательный батальон
 124-й отдельный сапёрный батальон
 99-й отдельный батальон связи
 118-й отдельный медико-санитарный батальон
 37-я отдельная рота химической защиты
 95-я автотранспортная рота
 89-й полевая хлебопекарня
 354-я полевая почтовая станция
 285-я полевая касса Государственного банка

Примечания 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны